Руска Федерација је подељена на 8 федералних округа.

Федерални окрузи Русије

Спољашње везе